Олимпият (тур. Olimpiyat) -- станция линии М9 Стамбульского метрополитена. Открыта 22 ноября 2013 года в составе шаттла линии М3 (İkitelli Sanayi-Olimpiyat). 29 мая 2021 года передана линии М9. Возле станции находится огромный Олимпийский стадион им. Ататюрка.

Путевое развитие станции

Примечания 

Станции Стамбульского метрополитена
Железнодорожные станции, открытые в 2013 году
Появились в 2013 году в Турции